Мино Милани (, настоящее имя Гильермо Милани; 3 февраля 1928, Павия — 10 февраля 2022) — итальянский писатель и журналист. Известен также под псевдонимами Stelio Martelli, Eugenio Ventura и Piero Selva. Писал в жанрах фантастики, приключений, историко-приключенческом, создавал комиксы.

Биография 
Мино Милани получил образование по искусству, защитив в 1950 году диссертацию о разбоях в Калабрии. После этого он работал в публичной библиотеке в Павии, став впоследствии её директором. В 1953 году начал публиковаться в журнале «Corriere dei Piccoli». С 1964 года полностью стал заниматься литературным творчеством. Он написал множество повестей и рассказов для детей и юношества, работы по искусству, серьёзные романы. По одноимённому роману Милани режиссёр Дино Ризи снял фильм «Призрак любви» с Марчелло Мастроянни и Роми Шнайдер в главных ролях.

В 2011 году он стал почётным гражданином города Медоле за свои работы по истории.

На русском языке в 1992 году был издан сборник фантастико-приключенческих повестей «Пульсирующий камень».

Примечания 

Писатели Италии
Писатели-фантасты Италии
Писатели Италии XX века
Выпускники Павийского университета